Чемпионат Европы по водному поло среди женщин 1999 — 8-й Чемпионат Европы по водному поло проходил с 4 по 9 сентября 1999 года в городе Прато (Италия).

Формат турнира 
В турнире участвовало 12 команд, групповой этап разделён на две группы. В группе А и В участвовало по 6 команды. Первые две команды переходят в полуфинал, а команды занявшие 3-6 место играли в матчах за 11, 9, 7 и 5 место.

Квалификация

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Матч за 7 место

1/4 финала

Матч за 5 место

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Лучшие игроки 
Лучший игрок (MVP) :  Карин Кейперс

Лучший вратарь : =

Лучший бомбардир : Карин Кейперс   Джузи Малато   Кристина Шремко (14 гола)

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 1999

Ссылки 
 
 

1999
1999 год в водном поло
Сентябрь 1999 года
Чемпионаты Европы в Италии
Спорт в Италии в 1999 году
Прато
водное поло
Международные соревнования по водному поло в Италии
Спортивные соревнования в Тоскане